zenuwreceptor, het uiteinde van een zenuwcel dat de binnenkomende signalen opvangt en herkent
 nociceptor of pijnreceptor
 lichtgevoelige cel of fotoreceptor
 mechanoreceptor
 smaakreceptor, een eiwit om een smaak waar te kunnen nemen
 receptor (biochemie), een eiwit waaraan een specifiek molecuul kan binden
 immuunreceptor
 membraanreceptor
 Fotoreceptor (eiwit) een groep eiwitten die de groei bij fotosynthetische organismen bepaalt
 receptor (elektrotechniek), een toestel waarmee elektrische energie kan worden omgezet in chemische, mechanische of thermische energie